

Patronyme 
Cock est un patronyme porté par de nombreuses personnalités, notamment par : 
 Jérôme Cock (1510-1570), peintre et graveur flamand ;
 Johannes Cock (1603-1669), théologien allemand ;
 Jan Cock Blomhoff (1779-1853), administrateur néerlandais ;
 Hendrik de Cock (1801-1842), pasteur néerlandais ;
 Kevin De Cock (19??-), médecin belge ;
 Dirk De Cock (1955-) homme politique flamand ;
 Olivier De Cock (1975-), footballeur belge ;
 Niki De Cock (1985-), joueuse de football belge.

Titre 
 Fantôme de Cock Lane, affaire d’appartement londonien hanté (1762) ;
 Cock o' the Walk, court métrage d'animation américain (1935) ;
 Cock-a-Doodle Dog, cartoon américain (1951) ;
 Rock Out with Your Cock Out, démo-cassette du groupe Sum 41 (1998) ;
 Ride a Cock Horse, compilation de démos du groupe Queen Adreena (2007) ;
 Cock Mouth Kill Cock, album de The Congos sorti (2006) ;
 Cock the Hammer, chanson de l'album Live at the Fillmore.

Autres 
 Cock Robin, groupe pop-rock américain ;
 Cock Sparrer, groupe de musique punk anglais ;
 Argot anglais du pénis
 Cock-a-leekie, soupe écossaise traditionnelle ;
 Revolting Cocks, side project américano-belge.

Patronyme flamand
Homonymie de patronyme
Homonymie de titre